Der EHF-City-Cup der Frauen 1993/94 war die 1. Auflage des Pokalwettbewerbs für europäische Handball-Vereinsmannschaften, der jährlich von der Europäischen Handballföderation organisiert wurde. Sieger wurde der deutsche Vertreter Buxtehuder SV.

Siehe auch 
 EHF Champions League der Frauen 1993/94
 EHF-Pokal der Frauen 1993/94
 EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1993/94
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Frauen
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Männer

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_City_1994.html

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1993/94